

Patronyme 

  (1848-1937), joueur de baseball américain ;
  (né en 1979), joueur de baseball américain ;
  (né en 1947), chanteur de rock américain ;
 Antwerp Edgar Pratt (vers 1850-vers 1920), explorateur et naturaliste britannique (cf. espèces ayant pratti comme épithète), père de Charles Pratt et Felix Pratt à qui sont dédiées, avec Joseph Pratt, les espèces ayant prattorum comme épithète ;
 Walter "Babe" Pratt (1916-1988), joueur de hockey canadien ;
  (1867-1911), sculpteur américain ;
 Betty Rosenquest-Pratt (1925-2016), joueuse de tennis américaine ;
  (1912-2006), joueur australien de football australien ;
 Charles Marshall Pratt, dit Chuck Pratt (1939-2000), grimpeur américain ;
 Charles Pratt Jr. (1955-), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Chris Pratt (1979-), acteur américain ;
 Christopher Pratt (1935-2022), peintre et graveur canadien ;
 Christopher Pratt (né en 1981), skipper français ;
 Daria Pratt (1859-1938), golfeuse américaine ;
  ;
 E. J. Pratt (1882-1964), poète canadien ;
  (1827-1902), cofondateur de la société Pratt & Whitney ;
  (né en 1981), joueur de cricket anglais ;
 George Pratt (1960-), dessinateur de bande dessinée américain ;
 Gilbert Pratt (1892-1954), réalisateur, scénariste et acteur américain ;
 Godwin Meade Pratt Swift (1806-1864), inventeur britannique ;
 Guy Pratt (né en 1962), bassiste de rock anglais ;
 Heidi Blair Pratt (1986-), chanteuse, personnalité de la télévision, et styliste américaine ;
 Hawley Pratt (1911-1999), réalisateur américain ;
 Henry Cheever Pratt (1803-1880), artiste et explorateur américain ;
 Hugo Pratt (1927-1995), dessinateur de bande dessinée italien ;
 John Henry Pratt (1809-1871), géodésien et pasteur anglais ;
 Judson Pratt (1916-2002), acteur américain ;
 Kofoworola Abeni Pratt (1915–1992), infirmière d'origine nigériane ;
 Kyla Pratt (née en 1986), actrice américaine ;
 Manuel Pratt (né en 1960), humoriste français ;
 Mary Pratt (1935-2018), peintre canadienne ; 
 Matthew Pratt (1734-1805), peintre américain ;
 Max Renaudin-Pratt (né en 1998), acteur français ;
 Michel Pratt (né en 1949), historien, scénariste et professeur québécois ;
 Mike Pratt (1931-1976), acteur britannique ;
 Nicole Pratt (née en 1973), joueuse de tennis australienne ;
 Paul Pratt (1894-1967), musicien et un homme politique québécois ;
 Peter Pratt (1923-1995), acteur britannique ;
 Pierre Pratt (né en 1962), illustrateur et auteur québécois ;
 Purnell Pratt (1885-1941), acteur américain ;
 Roger Pratt (né en 1947), directeur de la photographie anglais ;
  (1620-1684), architecte anglais ;
 Sharon Pratt Kelly (née en 1944), femme politique américaine ;
 Spencer Pratt (1983-), acteur américain ;
 Susan May Pratt (née en 1974), actrice américaine ;
  (née en 1956), actrice américaine ;
 Tara Pratt (19?-), actrice canadienne ;
 Théodore Pratt (1901-1969), auteur américain ;
 Thomas Pratt (1898-1973), monteur américain ;
 Thomas Willis Pratt (1812-1875), ingénieur civil américain ;
 Victoria Pratt (née en 1970), actrice canadienne ;
 William Henry Pratt, dit Boris Karloff (1887-1969), acteur britannique ;

personnages fictifs
 , personnage du comics Atom ;
 Dr , personnage de la série télévisée Urgences ;
 William Pratt, plus connu sous le nom de Spike, personnage de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Toponyme 

 Pratt, ville du Kansas, aux États-Unis, siège du comté de Pratt ;
 Pratt, ville de Virginie-Occidentale, aux États-Unis, dans le comté de Kanawha.

Bâtiments 
Deux bâtiments du comté de Culberson, dans l'ouest du Texas, aux États-Unis, inscrits au Registre national des lieux historiques : 
 Wallace Pratt Lodge ;
 Wallace E. Pratt House.

Entreprises 

 Pratt & Whitney, constructeur de moteurs d'avions américain
 , société américaine
 Pratt & Whitney Canada, constructeur de moteurs d'avions canadien
 Pratt Institute, université privée américaine

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais